Daisy (Arkansas)
Daisy (Geórgia)

Princesa Daisy — personagem da série de jogos eletrônicos Super Mario

Desambiguações de topônimos